Tadeusz Zawistowski (1920–2016) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, uczestnik kampanii włoskiej, działacz kombatancki
 Tadeusz Zawistowski  (1930–2015) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy łomżyński